Regierung Lindman steht für folgende Regierungen in Schweden:

 Regierung Lindman I (1906–1911)
 Regierung Lindman II (1928–1930)